Хулио Морено:
 Морено, Хулио Альберто (род. 1958) — испанский футболист, защитник.
 Морено, Хулио Энрике (1879—1952) — эквадорский политический, государственный и общественный деятель, и. о. президента Эквадора в 1940 году.